Belvis de la Jara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Belvis de la Jara (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Belvís de la Jara, kommun, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar